Марсія́к-ла-Кроз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 100 км на південний схід від Ліможа, 26 км на південь від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 88 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 167,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету 
 [ Розташування муніципалітету Марсіяк-ла-Кроз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез